16 navires de la marine de guerre française ont été baptisés Téméraire ou Le Téméraire. Certains d'entre eux ont été capturés par la Royal Navy britannique et ont servi sous le nom de .

 Téméraire, un vaisseau de ligne de 54 canons (1669-1694). Construit à Brest en 1669 sous le nom de Ardent, lancé en 1671 comme Téméraire. Il prend part à la campagne de Sicile (1676), à la Bataille du cap Béveziers () et celle de Barfleur (). Il participe également à la campagne de Lagos (1693). Il est coulé par le HMS Montagu le .
 Téméraire, un vaisseau de ligne de 50 canons (1695-1718).
 Téméraire, un navire de la Compagnie des Indes Occidentales (1726-1737).
 Téméraire, un vaisseau de ligne de 74 canons (1748-1794). Capturé par le  à la bataille de Lagos le , il devient le . 
 Téméraire, une corvette garde-côte, à borde de laquelle le vicomte de Grenier combattit victorieusement une frégate anglaise de 30 canons aux Antilles, lors de la guerre de Sept Ans.
 Téméraire, un cotre (1780-1784).
 Téméraire, un vaisseau de ligne (1782-1801), construit selon le plan Borda-Sané, il donne son nom à la classe de vaisseau de 74 lancés par les chantiers navals français jusqu'en 1815. premier de la classe Téméraire. Il prend part à la bataille du 13 prairial an II.
 Téméraire, un cotre lancé sous le nom de Révolutionnaire et renommé en 1795. Capturé par le  le , il est repris le mois suivant par les Français, avant d'être à nouveau capturé le .
 Téméraire, un aviso corsaire (1803-1811).
 Téméraire, un navire corsaire lancé en 1809, capturé par le HMS Hind le . 
 Téméraire, un schooner corsaire lancé en 1810, capturé par le HMS Fawn le .
 Téméraire, un navire corsaire lancé en 1812.
 Téméraire, un torpilleur en service entre 1889 et 1911.
 Téméraire, un torpilleur en service entre 1911 et 1936, construit pour le compte de l'Argentine sous le nom de San Juan, il est réquisitionné pour la Première Guerre mondiale et renommé Téméraire en 1914.
 Téméraire, un torpilleur lancé en 1944. Bombardé, il coule à Toulon en .
 , second sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Le Triomphant.

Lien externe 
 

Nom de bateau de la Marine française